Kabinett Leone steht für folgende Regierungen Italiens:
 Kabinett Leone I (1963)
 Kabinett Leone II (1968)